Sveti Vincencij je lahko:
 Sveti Vincencij Ferreri
 Sveti Vincencij Pavelski
 Sveti Vincencij iz Saragoze